Несауалько́йотль () — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Мехико. Находится в восточной части агломерации Мехико. Население — 1 140 000 человек.

Название происходит из ацтекских языков и означает «постящийся койот», что отражено на гербе города.

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Мехико
Города Мехико
Города-миллионеры Мексики